Максим Васильевич Куцый (; род. 21 декабря 1982 года, Киев) — украинский предприниматель, председатель Одесской областной государственной администрации с 11 октября 2019 года по 4 ноября 2020 года.

Биография

Образование 
Окончил  (1990—2000), Национальную академию внутренних дел (2000—2004).

Трудовая деятельность 
Он работал в банковском и инвестиционном секторах.

С 2004 по 2005 год — в системе органов внутренних дел Голосеевского района города Киева.

С 2006 по 2007 год — в международной аудиторской компании «Baker TillyУкраина».

С 2007 по 2008 год — в международной аудиторской компании «Ernst & Young Global Limited».

С 2008 по 2014 год он занимал руководящие должности в структуре инвестиционно-промышленной группы «Евразия», «БТА Банк».

С 2015 года Куцый был директором ООО «Сервис и менеджмент».

Личная жизнь 
Женат, имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 
 Правительство согласовало кандидатуры председателей Одесской и Тернопольской ОДА Украинская правда (9 октября 2019)
 Президент представил нового главу Одесской областной государственной администрации Максима Куцего president.gov.ua (11 октября 2019)

Выпускники Национальной академии внутренних дел Украины
Председатели Одесской областной государственной администрации